Die Light n’ Lively Doubles 1990 waren ein Tennisturnier der Damen in Orlando (Florida). Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 12. bis 16. September 1990 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Orlando